Пем Шрайвер і Елізабет Смайлі були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Патті Фендік і Мередіт Макґрат виграли титул, перемігши у фіналі пару Яна Новотна і Аранча Санчес Вікаріо з рахунком 6–2, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Яна Новотна /  Аранча Санчес Вікаріо (фінал)
n/a
 Кончіта Мартінес /  Ренне Стаббс (чвертьфінал)
 Зіна Гаррісон-Джексон /  Мері Джо Фернандес (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 Peters NSW Open 1994 Women's Doubles Draw

Жінки, парний розряд
Парний розряд